Salido del estante u Off-the-shelf hace referencia a: 

 Componente salido del estante. Un tipo de componente informático y de suministro industrial 
 Componente comercial salido del estante. Componente salido del estante caracterizado por su orientación comercial (venta, alquiler, licencia de uso) 
 Componente gubernamental salido del estante. Componente salido del estante caracterizado  por tener un origen en requisitos y control gubernamental.
 Prêt-à-porter
 Empresa de estantería, un tipo de empresa.
 Una retirada de un producto (product recall, en el que el producto se quita de la estantería).